Kesalo (gmina Gardabani)
 Kesalo (gmina Marneuli)